

Geografia 
 Costa Hermosa – comune nella provincia di Veraguas, Repubblica di Panama
 Distretto di Punta Hermosa – distretto del Perù
 Hermosa – municipalità di seconda classe nella Regione del Luzon Centrale, Filippine
 Hermosa – comune della contea di Custer, Dakota del Sud, Stati Uniti d'America
 Hermosa Beach – città della contea di Los Angeles, California, Stati Uniti d'America
 Villa Hermosa – comune nella Provincia di La Romana, Repubblica Dominicana

Persone 
 Manuel Vidal Hermosa – calciatore spagnolo

Altro 
 Hermosa – genere di ragni

Pagine correlate 
Distretto di Pampa Hermosa